Az 1977-es női röplabda-Európa-bajnokságnak Finnország adott otthont 1977. szeptember 25. és október 2. között. Ez volt a tizedik női röplabda-Európa-bajnokság. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő Szovjetunió nyerte, a magyar csapat bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab hatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Röplabda
Női röplabda-Európa-bajnokság